Ханнеліус — фінське прізвище.

Відомі носії 
 Джи Ханнеліус (. 1998) — американська актриса, комедіантка та співачка.
 Леннарт Ханнеліус (1893—1950) — фінський військовий, призер Олімпійських ігор 1924 та 1929 років.
 Ян Ханнеліус (1916—2005) — фінський шаховий композитор, міжнародний майстер та міжнародний арбітр з шахової композиції.